Чолич () — сербське прізвище. Відомі носії:
 Здравко Чолич — сербський музикант
 Маріяна Матеус (Чолич) — сербська модель і підприємиця
 Ратко Чолич — югославський футболіст

Сербські прізвища